Jan Bavor – biskup ołomuniecki w latach 1199-1201
 Jan Bavor – biskup Litomyśla 1474